Tony Adams puede referirse a:

 Tony Adams (1953-2005), productor de espectáculos y películas de Blake Edwards; o
 Tony Adams (1966-), futbolista británico - activo (durante 1984-2002).